Tottori kan henvise til:

 Tottori-præfekturet – et præfektur på den japanske ø Honshū
 Tottori (by) – en by i Tottori-præfekturet